P5, P-5, P.5 ou P05 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 English Electric P.5 Kingston, un hydravion de reconnaissance britannique ;
 P-5 Pityorka, un missile de croisière soviétique ;
 Walther P5, un pistolet semi-automatique allemand ;
 en France, P5 est un indicateur d'aptitude psychiatrique à l'engagement militaire de niveau 5. Ce coefficient indique la présence d’une pathologie psychiatrique avérée et évolutive incompatible avec l’engagement ou la poursuite du service militaire.

Écriture 
 Papyrus 5, un papyrus du Nouveau Testament.

Informatique 
 Intel P5, l’architecture des microprocesseurs Intel Pentium de première génération.

Média 
 DR P5, une radio danoise ;
 P5 Radio Halve Norge, une radio norvégienne.

Sciences 
Astronomie
 P5, nom informel de S/2012 (134340) 1, satellite de Pluton.

Médecine
 Retard de croissance et malnutrition du fœtus (P05), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Ford Taunus P5, un modèle produit par Ford Allemagne ;
 Rover P5, un modèle du constructeur britannique Rover ;
 Xpeng P5, un modèle du constructeur chinois Xpeng.

Aviation
 .

Autres 
 Le P5 désigne les cinq membres permanents du conseil de sécurité des Nations unies (Permanent Five) ;
 P5+1 désigne les cinq membres permanents du conseil de sécurité plus l'Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres